Одаи:
 Одаи — местонахождение в штате Тамилнад в Индии

Название сёл Украины 
Винницкая область
 Одаи – Крыжопольский район
 Одаи – Тульчинский район

Ивано-Франковская область
 Одаи – Тысменицкий район

Одесская область
 Одаи – Окнянский район
 Одаи – Ширяевский район